Reginald Doherty, detentore del titolo, ha battuto Sidney Smith nel challenge round 6-8 6-3 6-1 6-2.

Tabellone

Challenge Round

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1900